PBZ Zagreb Indoors 2014 — 10-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в хорватском городе Загреб, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2014 году турнир прошёл с 3 по 9 февраля. Приз открывал серию турниров в регионе.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Томми Хаас (№ 12 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Марин Чилич выигрывает 1й одиночный титул в сезоне и 10й за карьеру в основном туре ассоциации. Он защитил свой прошлогодний титул и победил на турнире уже в 4й раз (до этого в сезонах 2009-10, 2013).
 Томми Хаас сыграл 1й одиночный финал в сезоне и 28й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Жан-Жюльен Ройер выигрывает 1й парный титул в сезоне и 10й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Хория Текэу выигрывает 1й парный титул в сезоне и 17й за карьеру в основном туре ассоциации. На этом турнире он выиграл во второй раз (до этого — в 2011 году).

См. также 
 PBZ Zagreb Indoors

 Мировой тур ATP 2014
 Мировой тур ATP 250

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  
 
 

Хорватия
Теннис
Февраль 2014 года
2014